Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1999 – szesnaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jednocześnie jako kwalifikacja do IO 2000. Odbył się w dniach 2–15 czerwca 1999 roku w Egipcie. Tytułu zdobytego w 1997 roku broniła reprezentacja Rosji, zwyciężyli zaś Szwedzi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Najlepsi strzelcy 
W nawiasach gole z rzutów karnych.
 1.  Rolando Uríos – 57 (21)
 2.  Rafael Guijosa – 50 (19)
 3.  Stefan Lövgren – 46 (9)
 4.  Julio Fiss – 43
 4.  József Éles – 43 (13)
 6.  Nenad Peruničić – 41 (4)
 6.  Stefan Kretzschmar – 41 (6)
 6.  Mohamed Madi – 41 (9)
 6.  Yoon Kyung-shin – 41 (11)
 10.  Andrej Golić – 38 (9)

Bibliografia 
 
 

1999
1999 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Egipcie
1999 w Afryce
Egipt w XX wieku